Szymany peut désigner en Pologne :
 Szymany, village du powiat de Nidzica, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szymany, village du powiat de Szczytno, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szymany, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Szymany, village de la gmina de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Szymany, village de la gmina de Wąsosz, dans la voïvodie de Podlachie